Мартинсвилл () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Населённые пункты 
США
 Мартинсвилл — город в Виргинии.
  — город в Иллинойсе.
 Мартинсвилл — город в Индиане.
  — поселение в Нью-Джерси.
  — деревня в Огайо.

Прочие страны
  — городок в Новом Южном Уэльсе (Австралия).

См. также 
 Мартинс
 
 
 Мартинсберг